El Venadito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Venadito, Coahuila, 
 El Venadito, Tabasco, Macuspana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar